3 miejscowości w Polsce:
 Borowiny – osada w woj. łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Kluki
 Borowiny – wieś w woj. łódzkim, w powiecie łowickim, w gminie Domaniewice
 Borowiny – wieś w woj. łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie Skierniewice